4L steht für:
 die Fluggesellschaft Air Astana
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Georgien
 den Kleinwagen Renault 4, kurz R4, vor allem in Frankreich häufig nach der Version 4L als "quatrelle" bezeichnet

Siehe auch:
 L4